Техокотал има више значења:

 Техокотал (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Техокотал (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Техокотал (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику